Cytora är ett släkte av snäckor. Cytora ingår i familjen Pupinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cytora